Капінус Віталій Анатолійович (1985—2014)  — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Капінус Дмитро Іванович (* 2003) — український футболіст, фланговий захисник «Металіста 1925». Гравець молодіжної збірної України, виступав за юнацькі збірні України.
 Капінус Євгеній Валерійович (1978) — український економіст і державний службовець, Заслужений економіст України.
 Капінус Микита Володимирович — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Також 
 Капінос